«Тайны ХХ века» () — щотижневий російськомовний журнал, присвячений загадковим явищам, містиці, науці, історії. Виходить щочетверга. Журнал має два спеціальні видання: «Загадки истории» (), присвячене світовій історії та «Невыдуманные истории» (), присвячене містичним історіям із життя людей.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Додаток на Google Play Маркет 

Російськомовні журнали
Науково-популярні журнали
Засновані в Росії 1997